Прозвището Щерю Влаха може да се отнася за:
 
 Щерьо Михайлов (1856 – 1911), български революционер
 Щерьо Юнана (1879 – 1907), български революционер от ВМОРО
 Щерьо Влахов (1884 – 1924), български революционер от ВМОРО и ВМРО